La communauté de communes du canton de Lembeye en Vic-Bilh est une ancienne communauté de communes française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.
Depuis le , elle est intégrée à la communauté de communes du Nord-Est Béarn.

Composition
La communauté de communes regroupe 31 communes :

Compétences

Fonctionnement

Voir aussi

Articles connexes 
Liste des intercommunalités des Pyrénées-Atlantiques

Liens externes 
 
 

Lembeye